Carcharolaimidae är en familj av rundmaskar. Carcharolaimidae ingår i ordningen Dorylaimida, klassen Adenophorea, fylumet rundmaskar och riket djur. Enligt Catalogue of Life omfattar familjen Carcharolaimidae 7 arter. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Rundmaskar
Carcharolaimidae